Лобачёво — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лобачёво — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Лобачёво — деревня в Усвятском районе Псковской области.

Украина 
 Лобачёво — село в Станично-Луганском районе Луганской области.
 Лобачёво — село в Новойадарском районе Луганской области.